Позёра — название рек:

Россия 
 Позёра (приток Северной Гбачи) — река в Холмогорском районе Архангельской области.
 Позёра (приток Чуги) — река в Холмогорском районе Архангельской области.
 Нижняя Позёра — река в Холмогорском районе Архангельской области.